2 miejscowości w Polsce: 
 Wilczkowice Górne – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Łęczyca 
 Wilczkowice Górne – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Kozienice